Pezzer ist der Familienname von:

 Heinz-Jürgen Pezzer (* 1950), deutscher Jurist
 Raymond de Pezzer (1886–?), französischer Komponist

Siehe auch:
 Petzer